Mustajärvi ist der Nachname folgender Personen:
 Pate Mustajärvi (geb. 1956), finnischer Rocksänger
 Markus Mustajärvi (geb. 1963), finnischer Politiker